BHI steht als Abkürzung für:

 Bau- und Holzarbeiter Internationale, globaler Gewerkschaftsbund
 Biomasse-Heizkraftwerk Ilmenau
 Brau Holding International, deutsch-niederländisches Joint Venture
 British Horological Institute, Interessenvertretung der Uhrenindustrie
 Bank für Handel und Industrie, mehrere Banken
 Flughafen Bahía Blanca (IATA-Flughafencode), argentinischer Flughafen
 Berlin Institute of Health (BIH, Charité Berlin)

Abkürzung